Мариэль Аман (; род. 9 декабря 1989 года в Ле-Ламантене, Фор-де-Франс, Мартиника, Франция) — французская профессиональная баскетболистка, выступающая на позиции тяжёлого форварда. Двукратный участник чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата Европы 2013.

Биография 
Мариэль Аман карьеру баскетболистки начала на Мартинике, затем в 14 лет она переехала на материк в парижский Центр подготовки баскетболистов, где стала постоянно привлекаться в состав национальной сборной различных возрастов. И в первом же турнире (чемпионат Европы среди кадеток) Мариэль завоёвывает «серебряную» медаль.

2007 год для баскетболистки был насыщен событиями: участие в юношеской сборной на чемпионате Европы в Сербии (7-е место), через 2 недели переезд в Болгарию и она уже в составе молодёжной сборной на чемпионате Европы, где команда занимает 3-е место. А сезон во Франции Мариэль начинает в профессиональном клубе «Аррас», с которым судьба связала на 4 сезона.

В 2008 году на молодёжном чемпионате Европы в Италии сборная Франции добралась до финала, где её ждала сборная России. Мариэль выдала потрясающую игру, за 35 минут она набрала 15 очков, сделала 10 подборов (лучшие показатели в команде), но это не помогло стать чемпионками — 58:67. Через год в Польше, сделав снова огромный вклад в финальном матче против Испании (30 минут, 20 очков и 13 подборов), Мариэль повесила на свою шею «золотую» медаль. В том же году, 2009, Аман была признана как лучшая молодая баскетболистка Франции.

Дебют в «первой» сборной состоялся из-за неприятностей. Лучший центровой Франции Сандрин Груда перед чемпионатом мира — 2010 получила травму и тренеры национальной сборной в спешном порядке сделали замену на Мариэль Аман. 23 сентября 2010 года в матче со сборной Сенегала баскетболистка набрала 6 очков и сделала 6 подборов, в той команде она была самой молодой по возрасту.

В сезоне 2011/12 Мариэль переходит в один из «грандов» французского баскетбола «Бурж Баскет», где становится чемпионкой Франции, играет в Евролиге ФИБА. Но недостаточное время на площадке сподвигнули её перейти в «Нант Риз Баскет», где она в сезоне 2012/13 показала себя лидером команды, набирая больше всех очков как в чемпионате так и в кубке Европы. Во многом благодаря успешной игре Мариэль полноценно завоевала себе место в национальной сборной на «домашнем» чемпионате Европы — 2013, где завоевала серебряную медаль.

Статистика выступлений

За клубы 

{|class="wikitable"
|-
!rowspan="2"|Клуб
!rowspan="2"|Сезон
!colspan="4"|Чемпионат
!colspan="4"|Еврокубки
|-
!Игр !! Очк !! Подб !! Перед !! Игр !! Очк !! Подб !! Перед
|-

|rowspan="4"|  «Аррас Пэйс д’Артос» (Аррас)
!align="center"| 2007-08 
|align="center"| 27 
|align="center"| 10,5 
|align="center"| 6,9 
|align="center"| 0,6 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|-

! 2008-09
|align="center"| 26 
|align="center"| 10,2 
|align="center"| 7,0 
|align="center"| 1,0 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|-

! 2009-10
|align="center"| 26 
|align="center"| 10,2 
|align="center"| 6,8 
|align="center"| 1,0 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|align="center" | - 
|-

! 2010-11
|align="center"| 25 
|align="center"| 7,0 
|align="center"| 5,3 
|align="center"| 0,8 
|align="center" bgcolor="skyblue"| 10 
|align="center" bgcolor="skyblue"|7,6 
|align="center" bgcolor="skyblue"|6,0 
|align="center" bgcolor="skyblue"|1,0 
|-

|rowspan="1"|  «Бурж Баскет» (Бурж)
!align="center"| 2011-12 
|align="center"| 30 
|align="center"| 4,5 
|align="center"| 3,9 
|align="center"| 0,7 
|align="center" bgcolor="yellow"| 16 
|align="center" bgcolor="yellow"|3,8 
|align="center" bgcolor="yellow"|3,1 
|align="center" bgcolor="yellow"|0,4 
|-

|rowspan="2"|  «Нант Риз Баскет» (Нант)
!align="center"| 2012-13 
|align="center"| 29 
|align="center"| 12,7 
|align="center"| 5,9 
|align="center"| 0,7 
|align="center" bgcolor="skyblue"| 10 
|align="center" bgcolor="skyblue"|10,9 
|align="center" bgcolor="skyblue"|5,5 
|align="center" bgcolor="skyblue"|1,1 
|-

! 2013-14 
|align="center"| 26 
|align="center"| 12,4 
|align="center"| 5,4 
|align="center"| 1,2 
|align="center" bgcolor="skyblue"| 10 
|align="center" bgcolor="skyblue"|12,4 
|align="center" bgcolor="skyblue"|7,3 
|align="center" bgcolor="skyblue"|0,5 
|-
|}

 За сборную Франции 

 * — лучший показатель в команде

 Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2013
 Чемпион Европы среди молодёжных команд: 2009
 Серебряный призёр Европы среди молодёжных команд: 2008
 Серебряный призёр Европы среди кадеток: 2005
 Бронзовый призёр Европы среди молодёжных команд: 2007
 Финалист кубка Европы ФИБА: 2011
 Чемпион Франции: 2012
 Финалист''' кубка Франции: 2012, 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль Мариэль Аман на оф. сайте «LFB» 
 Статистика Мариэль Аман на оф. сайте ФИБА-Европа  

Баскетболисты Франции
Игроки сборной Франции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ЖБК «Аррас»
Игроки ЖБК «Бурж»
Игроки ЖБК «Нант»
Игроки ЖБК «Вильнёв-д’Аск»